Allsvenskan (1976) była 52. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 11 kwietnia, a zakończył się 24 października. Liga liczyła 14 zespółów. Tytułu nie obroniła drużyna Malmö FF. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Halmstads BK. Tytuł króla strzelców zdobył Rutger Backe, który w barwach Halmstads BK strzelił 21 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1976 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1976 w Szwecji